

Cinema
Garfield: il film (Garfield: The Movie) – film del 2004 tratto dal fumetto omonimo
Garfield 2 (Garfield: A Tail of Two Kitties) – sequel di Garfield: il film del 2006
Garfield - Il supergatto (Garfield's Pet Force) – film d'animazione del 2009

Fumetto
Garfield – personaggio dei fumetti creato da Jim Davis

Geografia

Garfield – città della Contea di Benton, Arkansas
Garfield – census-designated place della contea di Chaffee, Colorado
Garfield – città della Contea di Emanuel, Georgia
Garfield – città della Contea di Pawnee, Kansas
Garfield – plantation della Contea di Aroostook, Maine
Garfield – charter township della Contea di Grand Traverse, Michigan
Garfield – township dellaContea di Bay, Michigan
Garfield – township della Contea di Clare, Michigan
Garfield – township Contea di Kalkaska, Michigan
Garfield – township Contea di Mackinac, Michigan 
Garfield – township Contea di Newaygo, Michigan 
Garfield – città della Contea di Douglas, Minnesota
Garfield – census-designated place della contea di Doña Ana, Nuovo Messico
Garfield – città della Contea di Bergen, New York
Garfield – città della Contea di Bergen, New Jersey
Garfield – census-designated place della Contea di Travis, Texas
Garfield – città della Contea di Whitman, Washington
Garfield – città della Contea di Jackson, Wisconsin
Garfield – città della Contea di Polk, Wisconsin

Musica 
 Garfield – album di Adam Green del 2002

Onomastica
Garfield – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
Allen Garfield – attore statunitense
Andrew Garfield – attore statunitense
David Garfield – attore e montatore statunitense, figlio di John
Eugene Garfield – bibliografo e scienziato statunitense, uno dei fondatori della Bibliometria e della Scientometria
James Abraham Garfield – 20º Presidente degli Stati Uniti
John Garfield – attore statunitense
Julie Garfield – attrice statunitense, figlia di John
Leon Garfield – scrittore e sceneggiatore britannico
Lucretia Garfield – first lady statunitense
Richard Garfield – autore di giochi statunitense